Rötenbach ist ein geographischer Name

von Orten, alle in Baden-Württemberg:
 Rötenbach (Abtsgmünd), siehe bei → Rötenbach (Hohenstadt) und → Rötenbach (Untergröningen)
 Rötenbach (Alpirsbach), Stadtteil von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt
 Rötenbach (Bad Teinach-Zavelstein), Stadtteil und Dorf von Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw
 Rötenbach (Bartholomä), Weiler der Gemeinde Bartholomä, Ostalbkreis
 Rötenbach (Friedenweiler), Ortsteil und Dorf von Friedenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Rötenbach (Horgenzell), Hof im Ortsteil Zogenweiler der Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg
 Rötenbach (Hornberg), Höfe im Stadtteil Reichenberg, Stadt Hornberg, Ortenaukreis
 Rötenbach (Hohenstadt), Weiler im Gemeindeteil Hohenstadt, Gemeinde Hohenstadt, Ostalbkreis
 Rötenbach (Nagold), ehemaliges Heilbad, Ortsteil der Stadt Nagold, Landkreis Calw
 Rötenbach (Obergröningen), Ortsteil von Obergröningen, Ostalbkreis
 Rötenbach (Triberg im Schwarzwald) oder Rötenbach (Ober und Unter), Zinken im Stadtteil Gremmelsbach von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Rötenbach (Untergröningen), Weiler im Gemeindeteil Untergröningen, Gemeinde Hohenstadt, Ostalbkreis
 Rötenbach (Wolfegg), Dorf der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg

von Gewässern:
 Rötenbach (Böglesbach), rechter Zufluss des Böglesbachs (zum Weilerbach, zur Fils) in Schlat, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Drau), rechter Zufluss der Drau gegenüber Burgfrieden, Gemeinde Leisach, Bezirk Lienz, Bundesland Tirol
 Rötenbach (Emme) oder Rötebach, linker Zufluss der Emme bei Eggiwil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Rötenbach, Ober- und Mittellaufname der Ettishofer Ach (zur Schussen) bis nach der Durchquerung der Schmalegger Stadtteilgemarkung von Ravensburg,  Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Eyach) oder Großer Kohlgrabenbach, linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Owingen, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot bei Wielandsweiler, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Gail), linker Zufluss der Gail aus den Gailtaler Alpen bei Strajach, Markt Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Rötenbach (Gremmelsbach), rechter Zufluss des Gremmelsbachs (zur Gutach, zur Kinzig) vor dem Wohnplatz Hohlenstein, Stadtteil Gremmelsbach, Stadt Triberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Isel), rechter Zufluss der Isel beim Greinhof, Gemeinde Oberlienz, Bezirk, Bundesland Tirol
 Rötenbach (Herdenbach), linker Zufluss des Herdenbachs (zur Linzer Aach) im Wald nordöstlich von Herdwangen, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Kinzig), seltener auch Rötenbächle, linker Zufluss der Kinzig bei Rötenbach, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers gegenüber von Algishofen, Gemeinde Obergröningen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Fils) bei Grünbach, Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Lautracher Ach), linker Zufluss der Lautracher Ach (zur Iller) an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bei Muthmannshofen, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rötenbach (Lehenbach), linker Zufluss des Lehenbachs (zum Kocher) nahe Dinkbühl, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Nebenfluss der Nagold), rechter Zufluss der Nagold bei Bad Rötenbach, Stadt Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Rötenbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Gutach, zur Kinzig) nach Ober-Reichenbach, Stadtteil Reichenberg, Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (Donau, Riedlingen) am Ortsrand von Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Stammbach), rechter Zufluss des Stammbachs (zum Seelbach, zur „Hauensteiner“ Murg (Südschwarzwald)) bei Willaringen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Teinach), linker Zufluss der Teinach in Bad Teinach, Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rötenbach (Tuxbach), rechter Zufluss des Tuxbachs vor Freithof, Gemeinde Finkenberg, Bezirk Schwaz, Bundesland Tirol
 Rötenbach (Wutach), linker Zufluss der Wutach vor Stallegg, Stadtteil Göschweiler, Stadt Löffingen, am Gemeindedreieck mit Lenzkirch und Friedenweiler, alle Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

von Schutzgebieten:
 Rötenbach (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Calw in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rödenbach
 Rotenbach
 Rötenbächle
 Röthenbach
 Röttenbach